José Ibáñez (1656-1694), pintor espanyol
 José Agustín Ibáñez de la Rentería (1751-1826), escriptor i pensador polític espanyol
 José Ibáñez Marín (1868-1909), militar, escriptor i historiador espanyol
 José Ibáñez Martín (1896-1969), ministre d'Educació d'Espanya i primer president del Consell Superior d'Investigacions Científiques
 José Miguel Ibáñez Langlois (1936-), religiós xilè
 José Ibáñez (ciclista), ciclista colombià